Het Tsjechische en Slowaakse woord voor de munteenheid "kroon":
 Tsjecho-Slowaakse kroon (tot 1993)
 Tsjechische kroon
 Slowaakse kroon
 Een gemeente in Tsjechië:
 Koruna (okres Svitavy)
 Zlatá Koruna (okres Český Krumlov)